Bürgeln steht für:
 Bürgeln (Cölbe), Ortsteil der Gemeinde Cölbe, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Burg Bürgeln, abgegangene Burg in der Gemeinde Cölbe
 Schloss Bürgeln in der Gemeinde Schliengen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg